Gmina Konopnica bezeichnet zwei Landgemeinde in Polen:
 Gmina Konopnica (Powiat Wieluński), eine Landgemeinde im Powiat Wieluński der Woiwodschaft Łódź
 Gmina Konopnica (Powiat Lubelski), eine Landgemeinde im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin